Лаптевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Лаптевское сельское поселение — в Пестовском районе Новгородской области.
 Лаптевское сельское поселение — в Тетюшском районе Республики Татарстан.